Държавно първенство по хокей на лед

„А“ група

Мачове

Класиране

„Б“ група

Мачове 
I кръг
 1/3/2008 „Торпедо“ – „Червена звезда“ 2-11
 2/3/2008 „Торпедо“ – „Зимния“ 0-5 сл.*
 6/3/2008 „Динамо“ – „Червена звезда“ 13-3
 8/3/2008 „Динамо“ – „Торпедо“ 10-3
 10/3/2008 „Зимния“ – „Динамо“ 12-3
 12/3/2008 „Зимния“ – „Червена звезда“ 13-5 (4-2,9-0,0-3)

II кръг
 15/3/2008 „Динамо“ – „Зимния“ 4-5 (2-1,2-2,0-1,0-1) сл.пр.
 17/03/2008 „Червена звезда“ – „Торпедо“ 11-5
 19/03/2008 „Зимния“ – „Торпедо“ 5-2
 20/03/2008 „Червена звезда“ – „Динамо“ 17-3
 22/03/2008 „Торпедо“ – „Динамо“ 2-10
 23/03/2008 „Червена звезда“ – „Зимния“ 7-5

Класиране 

 За загуба след продължения или дузпи се дава по 1 точка и
мача за загубилия се зачита за равен, а за победителя за победа.

Купата на България

Мачове

Класиране 
Класиране, купата на Българиясезон 2008:

Хокей на лед в България